Ozias steht für:

 Ozias (Paxos), Siedlung auf der griechischen Insel Paxos
 Ozias (Vorname), männlicher Vorname